Мбо:
 Мбо (город) — город в Сенегале
 Мбо (народ, Камерун) — народ в западном Камеруне
 Мбо (народ, Конго) — народ в Демократической республике Конго

См. также 
 МБО — многозначная аббревиатура